Авдич Ален (; ) — боснийский футболист, нападающий.

Клубная карьера 
Выступал за «Саба Ком» в иранской Премьер-лиге, «Серкль Брюгге» и «Дендерлеу» во втором дивизионе Бельгии, «Ависпа Фукуока» в японской Лиге 2 и «Сувон Самсунг Блюуингз» в чемпионате Кореи.

В 2009 году он вернулся на родину, где подписал контракт с командой «Сараево». Он забил второй гол в матче против «Хельсингборга» в третьем раунде Лига Европы УЕФА. «Сараево» выиграло со счётом (2:1 основное время и 5:4 в серии пенальти).

Международная карьера 
Авдич сыграл три игры за сборную Боснии и Герцеговины.

Статистика выступлений

Клубная

В сборной

Примечания 

Футболисты Боснии и Герцеговины
Игроки сборной Боснии и Герцеговины по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Боснии и Герцеговины по футболу
Игроки ФК «Сараево»
Игроки ФК «Сакарьяспор»
Игроки ФК «Серкль Брюгге»
Игроки ФК «Кемницер»
Игроки ФК «Сувон Самсунг Блюуингз»
Игроки ФК «Ляонин Хувин»
Игроки ФК «Саба Ком»
Игроки ФК «Барг Шираз»